Villarroya peut faire référence à :

Patronymes 
 Francisco Villarroya (né en 1966), footballeur espagnol.
 Josep Villarroya (né en 1962), footballeur espagnol.
 Tomàs Villarroya i Sanz (1812-1856), poète valencien.

Toponymes 
 Villarroya, une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
 Villarroya de la Sierra, une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Comunidad de Calatayud.
 Villarroya del Campo, une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Campo de Daroca.
 Villarroya de los Pinares, une commune d’Espagne, dans la Comarque du Maestrazgo, province de Teruel, communauté autonome d'Aragon.